Radio Astronomy Explorer A (RAE-A, RAE-1 of Explorer 38), een ruimtetelescoop gelanceerd op 4 juli 1968
 Radio Astronomy Explorer B (RAE-B, RAE-2 of Explorer 49), een ruimtetelescoop gelanceerd op 10 juni 1973